Silas bezeichnet:

 Silas, männlicher Vorname
 Silas (Fußballspieler) (Silas Katompa Mvumpa; * 1998), kongolesischer Fußballspieler
 Silas (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von 1981 nach Cecil Bødker mit Patrick Bach in der Hauptrolle
 Silas (Buddhismus), wichtigste Tugendregeln im Buddhismus
 Silaš, bekannter Ort serbischer Folklore in Kroatien
 Silas (Fluss), mythischer Fluss im nördlichen Indien
 Silas (Alabama), Ort in Alabama, USA
 Silas (Texas), Stadt in Texas, USA